Bernice ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bernice (Arkansas), im Pope County
 Bernice (Illinois), im Cook County
 Bernice (Kalifornien), im Imperial County – nicht mehr existent
 Bernice (Kentucky), im Clay County
 Bernice (Louisiana), im Union Parish
 Bernice (Montana), im Jefferson County
 Bernice (Nevada), im Churchill County – nicht mehr existent
 Bernice (Ohio), im Tuscarawas County
 Bernice (Oklahoma), im Delaware County
 Bernice (Pennsylvania), im Sullivan County

geographischer Objekte:
 Bernice Creek, Fließgewässer im Churchill County, Nevada
 Bernice Oil and Gas Field, Ölfeld im Union Parish, Louisiana
 Bernice State Park, Park im Delaware County, Oklahoma

Name:
 Bernice Brooks (* ≈1960), US-amerikanische Schlagzeugerin

Siehe auch:
 Bernice Lake
 Bërnicë e Epërme